Óscar Gómez es el conjunto de un nombre propio Óscar y un apellido Gómez que puede referirse a varios personajes:

 Óscar Gómez Díaz, escritor, autor, y productor discográfico cubano.
 Óscar Gómez Sánchez futbolista peruano.
 Óscar Gómez, actor de voz mexicano.